Marschler ist der Familienname folgender Personen: 

 Thomas Marschler (* 1969), deutscher katholischer Priester und Theologe
 Willy Marschler (1893–1952), deutscher nationalsozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Der Marschlerhof ist eine Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Kaltennordheim im Wartburgkreis in Thüringen